Сиирт (, ):

 Сиирт — город и район в провинции Сиирт.
 Сиирт — ил на  юго-востоке Турции.